Freney bezeichnet

Orte in Frankreich:
 Freney, Gemeinde im Département Savoie
 Le Freney, Weiler auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Saint-Bon-Tarentaise im Département Savoie
 Le Freney-d’Oisans, Gemeinde im Département Isère
 Frêney-Flanke des Mont Blanc mit dem Frêney-Gletscher und den durch die Frêney-Tragödie bekannt gewordenen Frêney-Pfeilern

Personennamen:
 Denis Freney (1936–1995), australischer Journalist
 James Freney (1719–1788), irischer Straßenräuber
 Jacqueline Freney (* 1992), australische Para-Schwimmerin 
 Michael Freney (* 1948), walisischer Rugby-Union-Spieler